Termenul de accelerator (din lat. accelerare, "repede" poate acea următoarele sensuri:
 
 Accelerator (tehnică) mecanism care permite să se varieze turația, respectiv viteza unui motor.
 Accelerator de particule, instalație utilizată imprimarea unei energii cinetice mari particulelor încărcate, cu electroni, protoni, neutroni etc. Servește la studiul proprietăților particulelor elementare și al structurii nucleului atomic. Acceleratorii de particule sunt ciclici, cu traiectoria particulei accelerate închisă sau în spirală (la betatron, ciclotron, sincrotron, sincrociclotron, sincrofazotron), și aciclici, cu traiectoria particulei accelerate dreaptă (ex. accelerator de particule în cascadă, accelerator de particule electrostatic, aaccelerator de particule liniar).
 Acceleratori (substanțe chimice)
Accelerator de întărire, substanțe (ex. clorura de calciu) care, adăugate într-o anumită proporție în apa de amestecare a mortarelor și betoanelor, accelerează creșterea rezistențelor mecanice fără a accelera priza. Nu se recomandă la betoanele armate aflate permanent în mediu umed, din cauza pericolului de corodare a armăturii.
 Accelerator de priză, substanțe (ex. carbonatul de sodiu) care, adăugate în apa de amestecare a cimentului sau mortarelor, produc o accelerare a prizei.
 Accelerator de vulcanizare, substanțe anorganice (ex. oxidul de plumb, de magneziu, de zinc, sulfurile metalice etc.) sau organice (ex. mercaptobenztiazolul, tiocarbanilida etc.), folosite în procesul de vulcanizare a cauciucului, avînd ca efect scurtarea duratei procesului și îmbunătățirea proprietăților fizice ale cauciucului.

 Accelerator (cinematografie) Procedeu cinematografic de obținere a accelerării mișcării prin micșorarea vitezei peliculei în momentul înregistrării și prin proiectarea acesteia cu viteza normală (24 imagini pe secundă). Se ~folosește pentru imprimarea unor mișcări de desfășurare lentă (ex. creșterea unei flori etc.).

Dezambiguizare